Les bourses Zellidja sont des bourses de voyage attribuées par la fondation Zellidja afin de permettre aux jeunes de 16 à 20 ans de découvrir le monde, nommée en référence aux gisements miniers de la Zellidja,
 Zellidja est une société de traitement et de production de plomb et d'argent au Maroc.

Homonymie